Соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 96 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 21 августа. Приняли участие 19 спортсменов из разных стран.

26 октября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы казахстанский спортсмен Таймураз Тигиев был лишён серебряной медали.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA